Rotary hace referencia a varios artículos:

 Rotary International, organización benéfica.
 Sistema de conmutación Rotary, sistema automatizado de conmutación en redes.